Oratorio di San Bernardino – Perugia
Oratorio di San Bernardino (Pisa)
Oratorio di San Bernardino (Ranzanico)
Oratorio di San Bernardino (Siena)
Oratorio di San Bernardino al Prato (Siena)